Amber Koelewijn, Miss World Nederland 2022
Bort Koelewijn, een Nederlands politicus
Job Koelewijn, een Nederlands kunstenaar
Peter Koelewijn, een Nederlands zanger, producer en radio-dj